

Geografia do Peru 
Ocros — cidade na província de Ocros, distrito de Ocros, região de Ancash
Ocros (província) — província na região de Ancash
Ocros (distrito) — distrito na província de Ocros, região de Ancash
Ocros (distrito de Huamanga) — distrito na província de Huamanga, região de Ayacucho

Desambiguações de topônimos